Дон Томас има више значења:

 Дон Томас, Кампо (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Дон Томас (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику